Petruschin () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Petruschin (* 1952), russischer Fußballspieler 
 David Petruschin (* 1979), US-amerikanische Dragqueen, siehe Raven (Dragqueen)

Siehe auch:
 Petruschyn, Dorf in der ukrainischen Oblast Tschernihiw